Monteleón puede referirse a:

 Monteleón (Michoacán), comunidad de Yurécuaro Michoacán, México 
 Cuartel de Monteleón, cuartel del barrio de Maravillas de Madrid
 Ducado de Monteleón,  título nobiliario español
 Ducado de Monteleón de Castilblanco, título nobiliario español
 Marquesado de Monteleón, título nobiliario español